«Между Ду́вром и Кале́» (, 1897) — французский короткометражный немой фильм Жоржа Мельеса. Дата премьеры неизвестна.

Сюжет 
Моряков, оказавшихся на середине между портом Дувром и портом Кале, застал шторм. Судно качает из стороны  в сторону, что доставляет немалый дискомфорт членам экипажа и пассажирам.

Интересные факты 
 Фильм значится в каталоге Стар фильма под номером 112.
 Фильм считался утраченным, но в 2008 году вышел на DVD.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Между Дувром и Кале
 Between Calais and Dover on YouTube
  A Cinema History: Entre Calais et Douvres (1897)
 Méliès by instalments

Фильмы Франции 1897 года
Немые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Чёрно-белые фильмы Франции